Ле-Самен () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка по дорогам бельгийской провинции Эно, со стартом в городе Фрамери и финишем в Дуре. 

Гонка создана в 2012 году и входит в UCI Women's Road World Cup, имея категорию 1.2. Дистанция составляет около 120 километров.

Призёры

См. также 
Ле-Самен

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ле-Самен на ProCyclingStats
 Ле-Самен на Cycling Archives
 Ле-Самен на CQranking

 Ле-Самен на Cycle Base
 Ле-Самен на First Cycling

Велогонки в Бельгии
Велогонки среди женщин